Nădlac, un oraș din județul Arad, România
 Nădlac, un sat în comitatul Csongrád, Ungaria

Vezi și 
 Nadlak, un sat în Raionul Novoarhanhelsk, Kirovohrad, Ucraina

Toponime românești